Marnes puede referirse a:

 Marnes, localidad española en la provincia de Alicante.
 Marnes, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.